John Varley puede hacer referencia a:
 John Varley (1778 – 1842), pintor inglés.
 John Varley (1947), escritor de ciencia ficción estadounidense.
 John Varley (1956), director ejecutivo de Barclays Bank.